

Alfabeto 
 A – prima lettera dell'alfabeto italiano
 А – prima lettera dell'alfabeto cirillico
 A – prima lettera dell'alfabeto greco
 A – prima lettera dell'alfabeto latino

Astronomia 
La A indica una classe spettrale di stelle di grande luminosità, colore bianco e temperatura fra 9.000 C e 12.000 C. Appaiono numerose sia per il loro splendore assoluto, sia per una reale abbondanza nello spazio. Nel loro spettro dominano le righe dell'idrogeno. La classe è suddivisa in 10 sottoclassi: da A0 a A9.Stelle di questo tipo sono: Sirio, Altair, Vega.

Biochimica 
 A – l'abbreviazione dell'alanina nella codifica degli amminoacidi ordinari
 A – l'abbreviazione dell'adenina nella codifica degli acidi nucleici
 A – indica la vitamina A nella codifica delle vitamine 
 A – indica il coenzima A, abbreviato CoA, nella codifica dei coenzimi

Calendario 
 A – nel mondo romano, una delle otto lettere che indicavano gli otto giorni del nundinum (il corrispettivo della moderna settimana)

Chimica 
 A – acido, derivato solfonico del naftolo
 a – simbolo che rappresenta l'attività chimica di una sostanza

Diritto 
Nell'ambito del diritto romano, in casi di legiferazione, un voto, chiesto in un comizio su una determinata legge, che era atto ad approvare lo stato legislativo precedente (antiqua probo), cioè a mantenere la legge nel suo stato attuale, veniva emesso segnando una A  sulla tavoletta per votare (da inserire poi nell'urna elettorale).

Nel diritto romano nell'ambito dei giudizi penali la A vergata sull'apposita tavoletta stava a significare absolvo, cioè la formula che proscioglieva gli imputati dall'accusa.

Editoria 
 A – testata di una rivista anarchica mensile in italiano, fondata a Milano nel 1970
 A – settimanale femminile del gruppo RCS MediaGroup pubblicato dal 2006 al 2013

Elettrotecnica 
 A – simbolo di Ampere, unità di misura della corrente elettrica

Fisica 
 A – simbolo che rappresenta il numero di massa dell'atomo
 Å – simbolo dell'Ångström, unità di misura delle lunghezze d'onda, pari a 10−10 m
 A – simbolo del coefficiente di emissione spontanea di radiazione di Einstein
 a – in meccanica, simbolo che rappresenta la grandezza dell'accelerazione

Fumetto 
 A – personaggio del manga Naruto

Geografia 
 Å – città della Norvegia
 A – torrente della Svizzera
 Combe de l'A – valle della Svizzera

Grammatica 
 a – preposizione semplice nella grammatica italiana

Informatica 
A – linguaggio di programmazione
 a – tag HTML che identifica un collegamento ipertestuale o un'ancora nella pagina
 A: – lettera di unità che identifica il floppy disk
 a.out – un formato di file
 A – un record DNS di indirizzo IPv4

Lingua latina 
 A. – nell'antica Roma era l'abbreviazione del praenome "Aulus"

Logica 
Con la formula "A = A" si esprime il principio di identità.

Con la formula "A = non A" si esprime il principio di contraddizione; questa formula, come la precedente, deriva dalla filosofia scolastica, che indicava con A la proposizione universale affermativa.

Matematica 
 a – indica un semiasse di una conica;
 a – indica il generico elemento di una matrice, nel qual caso vengono aggiunti due indici: ar, s. Il simbolo Ar, s, indica il complemento algebrico di ar, s in un determinante;
 A – cifra che ha valore dieci nel sistema di numerazione esadecimale e in altri sistemi con base maggiore o uguale a 11;
 A – usata per esprimere l'area di una figura spaziale;
 a – in geometria viene usata per indicare l'apotema.

Medicina 
 A – vitamina nota anche come axeroftolo o vitamina epitelio-protettrice
 A – uno dei gruppi del sangue umano

Metrologia 
 a – simbolo che abbrevia atto, prefisso SI che esprime il fattore 10−18
 a – simbolo dell'ara, unità di superficie

Musica 
Nell'antica notazione letterale medievale, di Oddone di Cluny, A rappresenta la nota la, sesto grado della scala di do (frequenza: 440 Hertz). Nella notazione di Notker Balbulus rappresenta il suono do: mentre tale notazione è tuttora in uso nei paesi di lingua inglese e tedesca, non è più utilizzata come rappresentante la nota do. A causa di questa notazione sono ancora diffuse in Germania le notazioni A e a per riferirsi agli accordi rispettivamente in la maggiore e la minore.

Se utilizzato all'inizio di una melopea gregoriana la A indica il primo modo gregoriano. Nei manoscritti gregoriani la A, abbreviazione di Antifona. Abbreviazione di Altus (contralto).

 A – gruppo musicale britannico
 A – album di Agnetha Fältskog del 2013
 A – album dei Jethro Tull del 1980
 A – singolo di Francesco Salvi del 1990
 A – singolo di Ayumi Hamasaki del 1999, dall'album Loveppears
 A – album di Cass McCombs del 2003
 A – album di Usher e Zaytoven del 2018

Nomi 
 A – divinità della morte maya, identificata con la divinità azteca Mictlantecuhtli

Persone 
 A Dijiang – cestista e allenatore di pallacanestro cinese
 A Lai – scrittore cinese

Politica 
In tutto il mondo la A cerchiata è il simbolo dell'anarchismo

Sport 
La Serie A (talvolta abbreviata in A nel gergo giornalistico) è la denominazione ufficiale della massima serie in vari sport di squadra:
 Serie A (calcio);
 Serie A (rugby a 15);
 Serie A (pallavolo maschile);
 Serie A (pallacanestro maschile);
 Serie A (cricket)
 Serie A (disambigua)

Telecomunicazioni 
La A indica l'emissione radioelettrica a modulazione di ampiezza:
 A 1 emissione telegrafica ad onde persistenti;
 A 2 emissione telegrafica modulata a frequenza audio;
 A 3 emissione telefonica completa;
 A 4 emissione per facsimile;
 A 5 emissione per televisione;
 A 9 emissione composta da casi non precedentemente contemplati.

Trasporti 
 A – Sigla automobilistica internazionale dell'Austria
 A – Targa automobilistica di Augusta (Germania)
 A – Sigla con cui l'Audi classifica alcuni dei suoi modelli di automobili
 A – yacht a vela varato nel 2015
 A – yacht di lusso disegnato da Philippe Starck e Martin Francis

Altro 
 A – lettera del kana giapponese
 ª – simbolo che in alcune lingue, come l'italiano, lo spagnolo ed il portoghese, trasforma un numero cardinale in un numero ordinale di genere femminile. Ad esempio 4ª = quarta.
 A – classe di rating.
 -A – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense Pretty Little Liars

Pagine correlate 
 Aa
 Aaa
 Serie A (disambigua)

Altri progetti